Ti Rivyè Latibonit kan syfta på

Haiti 

 Petite Rivière l'Artibonite, kommun, 
 Petite Rivière de l'Artibonite, ort,